Augsdorf ist der Name folgender Orte:

 Augsdorf (Allmendingen), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Allmendingen (Württemberg), Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Augsdorf (Gerbstedt), Stadtteil von Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Augsdorf (Gemeinde Velden), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten